Bayón puede referirse a:
 El templo de Bayón en Camboya.
 El apellido Bayón.
 El arquitecto español Mariano Bayón
 El nombre común de la planta Osyris lanceolata.
 El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.
 Baião''' o bayón, ritmo musical de Brasil.